La Guerre des ombres est un roman de Catherine Cuenca sorti en 2009.
Marie, la jeune nièce d'Eugène, ancien combattant de la Première Guerre mondiale (voir Frères de guerre), a son père prisonnier en Allemagne. En , à Lyon,  qui l'emploie pour s'occuper de sa fille Sara, est contrainte de la renvoyer. Elles sont juives. Triste, Marie part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante. Cependant, elle reste en contact avec Sara et sa maman et sauve la petite fille alors que celle-ci assiste à l'arrestation de sa mère par les policiers. Marie l'emmène chez son oncle et la fait passer pour sa cousine. Elle n'est pas seule à agir ainsi pour sauver des Juifs. D'autres hommes et femmes prennent le maquis et entrent en Résistance contre l'occupant, Marie croise Raphaël qui est dans la résistance ; puis après avoir sauvé la petite fille, Marie et Raphaël vont se marier et adopter celle-ci.

Résumé du roman 
Marie, la jeune nièce d'Eugène, ancien combattant de la Première Guerre mondiale (voir Frères de guerre) a son père prisonnier en Allemagne. En , à Lyon,  Lévi qui l'emploie pour s'occuper de sa fille Sara, est contrainte de la renvoyer. Elles sont juives. Triste, Marie part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante. Cependant, elle reste en contact avec Sara et sa maman et sauve la petite fille alors que celle-ci assiste à l'arrestation de sa mère par les policiers. Marie l'emmène chez son oncle et la fait passer pour sa cousine. Elle n'est pas seule à agir ainsi pour sauver des Juifs. D'autres hommes et femmes prennent le maquis et entrent en Résistance contre l'occupant, Marie croise Rafael qui est dans la résistance puis après avoir sauvé la petite fille Marie et Rafael vont se marier et adopté celle-ci.

Notes et références 

Roman français paru en 2009